Pöhlmann steht für:

 Pöhlmann KG, deutscher Automobilhersteller

Pöhlmann oder Poehlmann ist der Familienname folgender Personen:
 Egert Pöhlmann (* 1933), deutscher Klassischer Philologe
 Friederike Pöhlmann-Grießinger (* 1958), deutsche Regisseurin
 Hans Pöhlmann (1886–1940), deutscher Lehrer und Politiker
 Horst Georg Pöhlmann (1933–2022), deutscher Theologe
 Johann Paul Pöhlmann (1760–1848), deutscher Geistlicher und Pädagoge
 Karl Horst Pöhlmann (* 1941), deutscher Arzt und Hochschullehrer
 Margarete Poehlmann (1856–1923), deutsche Politikerin (DVP), MdL Preußen
 Markus Pöhlmann (* 1967), deutscher Militärhistoriker
 Matthias Pöhlmann (* 1963), evangelischer Theologe und Religionspublizist
 Olga Pöhlmann (1880–1969), deutsche Redakteurin und Schriftstellerin
 Otto Pöhlmann (1848–1927), deutscher Politiker
 Rilo Pöhlmann (1940–2011), deutscher Sportwissenschaftler
 Robert von Pöhlmann (1852–1914), deutscher Althistoriker
 Siegfried Pöhlmann (1923–2000), deutscher Politiker (NPD, ANR)
 Theodor Pöhlmann (1864–1918), deutscher Generalmajor

Siehe auch:
 Pohlmann
 Pöllmann
 Poelmann